Coteanu ist der Familienname folgender Personen:

Constantin Coteanu (* 1993), rumänischer Fußballer
Ion Coteanu (1920–1997), rumänischer Romanist und Rumänist